Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-australský pár Světlana Kuzněcovová a Samantha Stosurová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Deblovou soutěž vyhrála druhá nasazená švýcarsko-italská dvojice Martina Hingisová a Flavia Pennettaová, která ve finále zdolala francouzsko-španělské turnajové čtyřky Caroline Garciaovou s Arantxou Parraou Santonjovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5.

Martina Hingisová se tak v následné deblové klasifikaci WTA Tour z 20. října 2014 vrátila do první světové desítky, když figurovala na 9. místě.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  '''Martina Hingisová /  Flavia Pennettaová (vítězky)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Caroline Garciaová /  Arantxa Parraová Santonjaová ''(finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2014
WTA Tour 2014